Anton Krenn (1911-1993) – calciatore austriaco
 Christoph Krenn (1994) – sciatore alpino austriaco
 Gert Krenn (...) – ex bobbista austriaco
 Kurt Krenn (1936-2014) – vescovo cattolico austriaco
 Sherrie Krenn, nota con lo pseudonimo di Sherrié Austin (1970) – attrice e cantante australiana